Papilio maraho () — дневная бабочка из семейства парусников. Эндемик острова Тайвань. Исчезающий вид, занесённый в Международную Красную книгу МСОП.

Распространение 
Юго-Восточная Азия, Тайвань.

Описание 
Размах крыльев около 10—11 см. Основная окраска буровато-чёрная с красными и желтовато-кремовыми отметинами. Задние крылья с широким притуплённым хвостовым отростком с двумя жилками. Вид был впервые описан как подвид китайского вида Papilio elwesi. Включали в подроды: Agehana, Chilasa или Princeps.

Монофаг, единственное кормовое растение гусениц редкий вид — Тайваньский сассафрас (Sassafras randaiense, семейство Лавровые). Время лёта — с января по май, с пиком численности в апреле-мае.

Охранный статус 
Вид, близкий к уязвимому положению. Внесён в международный список редких и исчезающих видов организмов МСОП.
Подвергается опасности из-за сведения мест обитания в горных лесах и высокой цены при продаже коллекционерам.

Примечания

Литература 
 D’Abrera В. (1982). Butterflies of the Oriental Region. Part I. Papilionidae and Pieridae. Hill House, Victoria. Australia, xxxi + 244 pp.
 Hancock D.L. (1983). Classification of the Papilionidae (Lepidoptera): a phylogenetic approach. Smithersia 2: 1-48.
 Marshall A.G. (1982). The butterfly industry of Taiwan. Antenna 6(2): 203—4.
 Severinghaus S.R. (1977). The butterfly industry and butterfly conservation in Taiwan. Ataia 5(2): 20-23.
 Shirozu T. (1960). Butterflies of Formosa. T. Shotcn, Tokyo. 65 pp.
 Unno K. (1974). Taiwan’s butterfly industry. Wildlife 16: 356—359.

Ссылки 
 臺灣寬尾鳳蝶 Papilio maraho Shiraki & Sonan, 1934

Хвостоносцы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1934 году
Эндемики Тайваня